Svojanovský ist der Nachname von

 Oldřich Svojanovský (* 1946), tschechoslowakischer Ruderer
 Pavel Svojanovský (* 1943), tschechoslowakischer Ruderer